In letzter Sekunde steht für folgende Filme:

 In letzter Sekunde (1949) (The Fighting Kentuckian), US-amerikanischer Film von George Waggner 
 In letzter Sekunde (2001) (Lay it Down), US-amerikanischer Film von Michael Cargile 
 In letzter Sekunde (2008), deutscher Film von Johannes Grieser 
 Clockwise – In letzter Sekunde, Alternativtitel von Clockwise – Recht so, Mr. Stimpson, britischer Film von Christopher Morahan (1986)

Siehe auch:

 Airspeed – Rettung in letzter Sekunde, US-amerikanischer Film von Robert Tinnell (1998)
 Eleventh Hour – Einsatz in letzter Sekunde, US-amerikanische Fernsehserie (2008–2009)
 Polizeiruf 110: Bis zur letzten Sekunde, deutscher Fernsehfilm von Bodo Fürneisen (2000)